Maulvi Bazar (stad),  hoofdstad van het district Maulvi Bazar in Bangladesh
 Maulvi Bazar (zila), een district in de divisie Sylhet van Bangladesh